Баконина:

 Баконина, Людмила Михайловна (в замужестве Минеева; род. 1955) — чемпионка СССР (1974, 1975, 1978) в женском одиночном фигурном катании.
 Баконина, Марианна Станиславовна (урождённая Пенязь; род. 1964) — российская тележурналистка.